Jordy – cantante francese
Jordy Alcívar – calciatore ecuadoriano
Jordy Bruijn – calciatore olandese
Jordy Buijs – calciatore olandese
Jordy Caicedo – calciatore ecuadoriano
Jordy Clasie – calciatore olandese
Jordy Croux – calciatore belga
Jordy Deckers – calciatore olandese
Jordy Delem – calciatore francese
Jordy Monroy – calciatore colombiano naturalizzato armeno
Jordy Murray – hockeista su ghiaccio statunitense naturalizzato canadese
Jordy Nelson –  giocatore di football americano statunitense
Jordy Thomassen – calciatore olandese
Jordy Tutuarima – calciatore olandese
Jordy Wehrmann – calciatore olandese
Jordy de Wijs – calciatore olandese
Jordy van Deelen – calciatore olandese